Käringasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

 Käringasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,1 ha)
Käringasjön (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (7,84 ha)
Käringasjön (Getinge socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Käringasjön (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (42 ha)
Käringasjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (7,21 ha)
Käringasjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Käringasjö (Tämta socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lilla Käringasjön, sjö i Askersunds kommun, 
Stora Käringasjön, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Käringsjön
Käringesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn